Velika nagrada Masaryka 1933 je bila devetindvajseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 17. septembra 1933 na dirkališču Masaryk v Brnu.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Louis Chiron
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 17
| 4:50:22.8
| 1
|-
! 2
| 34
|  Luigi Fagioli
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 17
| 4:54:00.8
| 14
|-
! 3
| 26
|  Jean-Pierre Wimille
| Sommer/Wimille
| Alfa Romeo Monza
| 17
| 5:00:49.0
| 11
|-
! 4
| 24
|  René Dreyfus
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 17
| 5:02:52.8
| 10
|-
! 5
| 10
|  László Hartmann
| Privatnik
| Bugatti T51
| 17
| 5:05:09.5
| 5
|-
! 6
| 46
|  Zdenek Pohl
| Privatnik
| Bugatti T51
| 17
| 5:05:12.7
| 16
|-
! 7
| 32
|  Jan Kubiček
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 16
| +1 krog
| 13
|-
! 8
| 14
|  Renato Balestrero
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 15
| +2 kroga
| 6
|-
! Ods
| 28
|  Guy Moll
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 11
| Trčenje
| 12
|-
! Ods
| 20
|  Paul Pietsch
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 9
| Trčenje
| 9
|-
! Ods
| 18
|  Manfred von Brauchitsch
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz SSKL
| 8
| Gorivo
| 8
|-
! Ods
| 4
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 5
| Prenos
| 2
|-
! Ods
| 36
|  Antonio Brivio
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 4
| 
| 15
|-
! Ods
| 6
|  Rudolf Steinweg
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 2
| Trčenje
| 3
|-
! Ods
| 16
|  Attilio Battilana
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 1
| Izpuh
| 7
|-
! Ods
| 8
|  »Marko«
| Privatnik
| Bugatti T51
| 0
| Motor
| 4
|}

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933